ORP „Sokół” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od sokoła, ptaka drapieżnego występującego w Polsce:
 ORP „Sokół” (N97) – okręt podwodny typu U z okresu II wojny światowej, eks brytyjski HMS „Urchin”
 ORP „Sokół” (293) – okręt podwodny projektu 613 z lat 50. XX wieku, ex-radziecki S-278
 ORP „Sokół” (294) – okręt podwodny typu 207 z lat 60. XX wieku, ex-norweski KNM „Stord” (S308)

Zobacz też 
 „Sokół” – holownik Marynarki Wojennej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów